Hoopers (hondensport)
 Hoopers (warenhuis) - Britse warenhuisketen
 Hoopers Creek - plaats in Noord-Carolina
 Hoopers Dam - stuwdam in West-Australië
 Hoopers Mill - plaats in Wisconsin
 Hoopers Shoulder - bergtop in Antarctica
 Rivers Hoopers - Nigeriaans basketbal team
 The Hoopers - Japans popgroep

Zie ook
 Hooper (doorverwijspagina)